El término Pichanga puede referirse a los siguientes artículos:

Pichanga, en gastronomía es un picadillo de embutidos y cecinas típico de Chile.
Pichanga, álbum del grupo Congreso sobre poemas de Nicanor Parra lanzado en 1992.
Pichanga, forma coloquial de referirse a un partido de fútbol no profesional.